Phillimore ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Phillimore, 5. Baron Phillimore (* 1944), britischer Peer und Politiker der Conservative Party
 Joseph Phillimore (1775–1855), englischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker